Misery is het Engelse woord voor ellende, misère. Het kan tevens verwijzen naar:
 Een plaats in Frankrijk, zie Misery (Somme)
 Een nummer van Maroon 5 Misery (Maroon 5)
 Een nummer van The Beatles, zie Misery (The Beatles)
 Een boek van Stephen King, zie Misery (boek)
 Een film uit 1990, gebaseerd op het boek, zie Misery (film)
 Een toneelbewerking uit 1992 door Simon Moore, gebaseerd op het boek, zie Misery (theaterstuk)